Tandil (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Tandil (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Tandil, een spinnengeslacht